Torneo Internacional de Fútbol de Maspalomas (z hiszp. Międzynarodowy Turniej Piłkarski w Maspalomas) – międzynarodowy towarzyski klubowy turniej piłkarski rozgrywany od 1984 w mieście Maspalomas na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) i organizowany z inicjatywy niemieckiego biznesmena Bernda Buscha oraz prezesa CD Maspalomas Roberto Rivero. W 1988 roku w turnieju uczestniczyły tylko reprezentacje narodowe. Każda edycja turnieju składała się z dwóch meczów półfinałowych oraz meczu o 3 miejsce i finału.

Finały

Statystyki

Bibliografia 
 Torneo Internacional de Fútbol de Maspalomas w serwisie RSSSF 
  

Międzynarodowe rozgrywki klubowe w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Hiszpanii